Протасио Ф. Гера има више значења:

 Протасио Ф. Гера, Ел Капричо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Протасио Ф. Гера, Коралес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику